Mortierellales es un orden de hongos zigomicetos de la división Mucoromycota que conforman su propia subdivisión Mortierellomycotina. El orden constituye el primer grupo divergente de la división Mucoromycota.

Descripción 

Las especies del grupo son mohos que viven como saprótrofos en el suelo, en hojas en descomposición y otros materiales orgánicos. Algunos viven en excrementos o en los exoesqueletos de artrópodos.

Los miembros de este grupo tienen hifas cenocíticas. Las colonias tienden a ser blancas o blanquecinas y se caracterizan por el crecimiento de zonas, es decir, crecen en anillos. Los esporangios columelados simples o múltiples nacen en esporangióforos aéreos. Sus zigosporas distintivas pueden estar envueltas por hifas. Pueden ser lisas o con hoyuelos, pero casi todos tienen suspensores opuestos. Este grupo también produce clamidosporas, que pueden ser espinosas o ásperas y de paredes gruesas.

Las especies de este orden generalmente no son parásitos de plantas y animales. Un ejemplo raro de parásito es Mortierella wolfii, que hasta ahora es el único parásito conocido y ataca humanos y otros animales. Mortierella wolfii causa el aborto bovino, la neumonía y micosis sistémica.

Sistemática 

Actualmente la división contiene el orden contiene una familia Mortierellaceae y alrededor de 6 géneros y 93 especies.

 Aquamortierella
 Dissophora
 Echinochlamydosporium
 Gamsiella
 Lobosporangium
 Modicella
 Mortierella

Filogenia 

La filogenia sería la siguiente:

Referencias 

Mucoromycota